Boreacola vadosus är en musselart som beskrevs av Bernard 1979. Boreacola vadosus ingår i släktet Boreacola och familjen Lasaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
vadosus